VM i skak 1990 var den femte VM-match mellem den regerende verdensmester i skak Garri Kasparov, Sovjetunionen, og hans landsmand Anatolij Karpov, som havde vundet kandidatturneringen 1988 – 1990. Da det 22. parti sluttede remis havde Kasparov sikret titlen, idet han var foran 12 – 10. Karpov vandt det næste, men med en remis i 24. parti vandt Kasparov matchen 12½ – 11½. Dette skulle vise sig at blive den sidste VM-match mellem "de to K'er", som i alt spillede 144 partier i de fem matcher med en score på 73 – 71 til Kasparov.

Matchen blev spillet mellem 8. oktober og 31. december 1990 med 12 partier i New York, USA og 12 partier i Lyon, Frankrig.

Baggrund 
Som taber af den forudgående VM-match var Karpov seedet direkte til kvartfinalen i den efterfølgende kandidatturnering. Derudover havde fjorten spillere kvalificeret sig til at spille matcher om de resterende syv pladser. Karpovs vej til en ny VM-match gik over Jóhann Hjartarson fra Island som blev besejret 3½ – 1½ (bedst af seks partier), Artur Jusupov, Sovjetunionen, som blev besejret 4½ – 3½ (bedst af otte) og i finalen Jan Timman fra Holland som blev besejret 6½ – 2½ (bedst af 12 partier).

Kandidatturneringens tabel 

*) Karpov var seedet direkte i kvartfinalen.
**) Efter omkamp.

Dårlige forberedelser for Kasparov 
Kasparovs forberedelser til matchen var ikke de bedste, medgav han senere, idet han tidligere på året var blevet tvunget til at flytte fra sin hjemby Baku i Aserbajdsjan pga. urolighederne i Nagorno-Karabakh, hvorunder de fleste af armensk afstemning flygtede fra republikken.

Karpov foreslog umiddelbart inden matchen, at de skulle spille videre til først vundne parti, hvis matchen endte 12 – 12, hvortil Kasparov svarede, at der var regler som skulle følges, og at "Hr. Karpov er udfordreren og må derfor vinde matchen"

Matchregler 
 Matchen skulle spilles til bedst af 24 partier.
 Kasparov ville beholde titlen ved uafgjort 12 – 12.

Styrkeforholdet inden matchen 
Kasparov havde på dette tidspunkt brudt en "magisk barriere", idet han som den første i skakhistorien havde fået en officiel FIDE-rating på 2800 (og havde dermed bl.a. slået Bobby Fischers efterhånden legendariske rating på 2785). Det havde han opnået med en sejrsrække som overgik selv Karpovs i årene 1975 – 1978:
 Sejr i en turnering i en turnering i Amsterdam 1988 med fire deltagere, som spillede fire gange indbyrdes, hvor han vandt 3 point foran Karpov.
 Sejr i den første World Cup-turnering (en nyskabelse indført af Grand Masters Association) i Belfort 1988, 1 point foran Karpov.
 Delt sejr med Karpov i Sovjetmesterskabet 1988.
 Sejr i World Cup-afdelingen i Reykjavik, 1988.
 Tredobbelt guld (holdguld, bedste førstebræt og bedste individuelle ratingpræstation på 2877) ved skakolympiaden i 1988 i Thessaloniki.
 Delt sejr med Ljubomir Ljubojevic i World Cup-afdelingen i Barcelona, 1989.
 Delt sejr med Karpov i World Cup-afdelingen i Skellefteå, 1989.
 Sejr i Tilburg, 1989 med 3½ points forspring til Viktor Kortsjnoj.
 Sejr i Beograd, 1989 med 3 points forspring til Jaan Ehlvest og Jan Timman.
 Sejr i match mod Lev Psachis på 5 – 1 i 1990.
 Sejr i Linares, 1990.

Til sammenligning havde Karpov (ud over sine ovennævnte resultater):
 Sejr i Wijk aan Zee (Hoogovens), 1988.
 Sejr i Tilburg, 1988, med to points forspring til Nigel Short.
 To guld (holdguld og bedste andetbræt) og en sølvmedalje (næstbedste ratingpræstation) ved skakolympiaden 1988.
 Andenplads i Linares, 1989.
 Andenplads i World Cup-afdelingen i Rotterdam, 1989.
 Delt andenplads i Haninge, 1990.
 Sejr i Biel, 1990.

De fleste observatører gav på trods af Kasparovs overlegne resultater, ham kun noget bedre chancer end Karpov. En af de få som gav Karpov en større vinderchance var den franske GM Joel Lautier.

Matchresultat

Efterspil 
De fleste kommentatorer regnede med at rivaliseringen mellem Kasparov og Karpov skulle fortsætte i mange år fremover. Karpov blev efter matchen spurgt om, hvordan han havde det med, at skulle spille mod Kasparov "resten af livet". Karpov svarede, at det så han frem til. Men det blev den sidste VM-match mellem de to, dels fordi Karpov overraskende blev slået ud i semifinalen i den efterfølgende VM-cyklus, dels fordi Kasparov i forbindelse med den planlagte VM-match i 1993 brød med FIDE og stifftede sin egen "klassiske" titel. Da Karpov vandt den ledige FIDE-titel, kunne de begge kalde sig verdensmestre i årene 1993 – 1999.

Eksterne henvisninger 
 Kasparov vs Karpov, 1990, artikel og partier på Chessgames.com

Noter 

VM-matcher i skak
Sport i 1990